Jüdischer Friedhof Bretzenheim steht für:

 Jüdischer Friedhof (Bretzenheim)